Космогра́фия — название ряда географических сочинений, переводных или русских компилятивных, появившихся на Руси не позднее XIV века и распространённых в рукописной книжности Русского государства (Московской Руси) XVI—XVII веков. Содержат описание различных стран и обычаев населяющих их народов. На Руси получили распространение в основном переводные космографии.

История и источники 
Наиболее ранним является славянский перевод «Христианской топографии» (VI века) византийского купца Козьмы Индикоплова, известный, вероятно, не позднее XIV века. В первой половине XVI века был сделан перевод «Географии» (около 43 года н. э.) римского географа Помпония Мелы. Известны два списка, XVI и XVII веков. Во второй половине XVI века появился и получил распространение перевод с польского Хроники Марцина (Мартина) Бельского и его космографии. К началу XVII века относится перевод с польского космографии фламандского) картографа Ортелиуса (издан А. Н. Поповым). Около 1637 года переведён текст «Атласа» Герарда Меркатора, фламандского картографа и географа, получивший на Руси наименование Космография Меркатора. В середине XVII в. монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и Исайя выполнили перевод латинского текста четырех томов Атласа (Космографии) голландского картографа Яна Блау по изданию 1645 года. Из этого перевода получило распространение только Введение. Между 1665 и 1670 годами составлена компилятивная космография в 76 главах, восходящая к Атласу Меркатора (69 глав) и Хронике Бельского (7 глав); тексту этой космографии предшествует получившая распространение компилятивная  «Краткая космография» (изданы в серии Общества Любителей Древней Письменности). В 1680-е годы в Москве переведена с польского издания 1659 года «География» Яна Ботера (Джованни Ботеро). В конце XVII века — «География» Луки де Линда, по антверпенскому изданию 1668 года.

В сборниках географического содержания космография нередко сочеталась с Хронографами, статейными списками русских послов в иноземные страны.

Переводы космографий продолжали переписываться и в XVIII веке. В XVIII веке, в эпоху формирования научных знаний и языка русской науки, донаучные космографические представления о картине мира были усвоены и творчески переработаны Большая часть переводов космографий не опубликована.

Содержание 
Преобладание польских и голландских источников перевода определило некоторые особенности ономастики космографий на Руси. Древнерусские переводы различных космографий и атласов не воспроизводят географические карты. Отсутствие географических карт восполнялось добавлением различных статей символико-эмблематического характера, в том числе переводных, иногда украшенных изображениями знаков Зодиака. Иногда переводы космографий записывались на оборотах карт. Так, в экземпляре Атласа амстердамского издателя Фредерика де Вита (хранится в Российской национальной библиотеке), текстами космографии заполнены обороты всех карт.

О характере изложения в космографиях можно судить по описанию Сардинии в космографии 1670 года:

В главе «О Московском великом государстве» говорится:

Значение 
Интерес к космографиям в Московской Руси определялся как практическим интересом, вызванным расширением торговых и культурных связей, так и постоянным интересом древнерусских книжников к проблемам мироздания, описанию разных стран, их истории, природе, животному и растительному миру.

Ценность  русских космографий  для  лингвистического, исторического  и географического источниковедения заключается в энциклопедическом отражении в них природного, физико-географического, экономического и социального универсума, существовавшего в общественном сознании Московской Руси и закрепленного в языке.

См. также 
 История географии
 География (Птолемей)
 Itinerarium
 Итинерарий Антонина
 Итинерарий
 Бордоский итинерарий
 Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского
 Космография
 Равеннская космография
 Космография Блау

Примечания

Издания 
 Книга глаголемая Космография, сложена от древних философов и переведена с римского языка на славенский // Сын Отечества. 1851. Кн. 3. С. 1—44; 
 Книга, глаголемая Козмография, сложена от древних философов, переведена с римского языка // Временник Общества истории и древностей Российских. — М., 1853. — Кн. 16. — Смесь. — С. 1—14;
 (Космография Ортелиуса) // Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции. — М., 1869. — С. 459—507;
 Космография 1670 г. / Изд. Общества любителей древней письменности. СПб., 1878—1881, № 21, 57, 68.

Литература 
 О географических сведениях древних россиян. Древняя русская Космография // Московский телеграф. — 1831. — Ч. 42. — № 24. — С. 456—485;
 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. — М., 1862. — Т. 1. — С. 334—344.
 Космография, относящаяся к началу второй половины XVII столетия / Перевод с иностранного монаха Епифания Славинецкого; Сообщено Н. Абрамовым / Известия имп. Географического общества. — СПб., 1866. — Т. 2. — № 3. — С. 96—97;
 Попов А. Обзор Хронографов русской редакции. — М., 1869. — Вып. 2. — С. 189—193;
 Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. — М., 1903. — С. 41, 53, 56, 58, 59, 64—65, 221;
 Арсеньев Ю. В. Описание Москвы и Московского государства. По неизданному списку Космографии конца XVII в. // Записки Московского археологического института. — 1911. — Т. 11. — С. 1—17.
 Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова. — М., 1916. — Ч. 1.
 Райнов Т. Наука в России XI—XVII вв. : Очерки по истории донаучных и естественнонаучных воззрений на природу. — М. ; Л., 1940. — С. 372—431;
 Алексеев М. П. Англия и англичане в памятниках Московской письменности XVI—XVII вв. // Учен. зап. ЛГУ. — Сер. ист. наук, 1946. — Вып. 15. — С. 63—84;
 Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. — М. ; Л., 1947. — С. 121—132;
 Лебедев Д. М. География в России XVII в. — М. ; Л., 1949. — С. 208—219.
 Глускина С. М. Космография Богдана Лыкова 1637 г.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Л., 1949;
 Глускина С. М. Космография 1637 года как русская переработка текста «Атласа» Меркатора // Географический сборник. — М.; Л., 1954. — Кн. 3. — С. 79—99;
 Глускина С. М. Общественная терминология в Космографии : 1637 г. // Учен. зап. Псковск. пед. ин-та. — 1954. — Т. 2. — С. 186—243;
 Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников. — М., 1975. — С. 58—59;
 Коsta P. Eine Russische Kosmographie aus dem 17. München, 1982.
 Болдырева Н. А. Трудности перевода : Британский раздел «Космографии Меркатора» и переводчики Посольского приказа // Вестник МГИМО-Университета. — 2018. — 6(63). — С. 35—61.

Ссылки 
 Космография Козьмы Индикоплова. Рукопись № 75. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА.
 Космография Козьмы Индикоплова. Рукопись № 102. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА.
 Космография Герарда Меркатора. Рукопись № 101. Фонд 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА.
 Космографии : История изучения, списки [с текстологическим и кодикологическим описанием и содержанием], тексты, издания, литература // oldlexicons.ru. Русская историческая лексикография.
 Болдырева Наталья. Атлас царского духовника. О чем может рассказать уникальный экспонат Исторического музея // Популярный исторический журнал «Родина». 1 февраля 2016 г. 

Космографическая литература
История географии
Древнерусская литература XIV века
Древнерусская литература XVI века
Древнерусская литература XVII века